Jizera (rivier), een rivier in Tsjechië
 Jizera (berg), een berg in het Tsjechische IJzergebergte